Meilitz ist der Name folgender Orte:
 Meilitz (Kospoda), Ortsteil von Kospoda im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Meilitz (Wünschendorf), Ortsteil von Wünschendorf/Elster im Landkreis Greiz, Thüringen